

Patronyme 

 Bruno Schmeltz (1938 - ), peintre français ;
 Bernard Schmeltz (1961 - ), haut fonctionnaire français.